Крыница — название населённых пунктов в Польше:

Крыница-Здруй
Крыница-Морска

См. также 
Криница